Футбольная лига в сезоне 2010/11 — 113-й сезон Футбольной лиги Англии и 19-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2010 года и завершился в мае 2011 года, розыгрышем финала плей-офф.

Футбольная лига состоит из трёх дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

30 сентября 2009 года компания Coca-Cola объявила об окончании спонсорского контракта с Футбольной лигой по окончании сезона 2009/10. 16 марта 2010 года, компания Npower была объявлена новым титульным спонсором Футбольной лиги, а также с начала сезона 2010/11 Футбольная лига будет называться Npower Футбольная лига.

Чемпионат Футбольной лиги

Турнирная таблица

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Турнирная таблица 

1«Плимут Аргайл» оштрафован на 10 очков.

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Турнирная таблица 

1«Торки Юнайтед» оштрафован на 1 очко.
2«Херефорд Юнайтед» оштрафован на 3 очка.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 2010/11 на RSSSF.com

2010
Футбольная лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011